Osoby o tym nazwisku:
 Jurij Mierkułow – radziecki animator, reżyser filmów animowanych
 Robiert Mierkułow – rosyjski łyżwiarz
 Wsiewołod Mierkułow – radziecki generał